Biografies:
Albert Bastardas i Sampere, advocat i polític català
Rocío Martínez-Sampere i Rodrigo, economista i política catalana.
Màrius Sampere i Passarell, poeta català

 Indústria:
Vapor Sampere, vapor tèxtil de Sabadell.

Vegeu també 
 Sant Pere (desambiguació)